Nova Europa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Europa (ort), São Paulo, 
 Nova Europa (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar